Кисляковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Кисляковское сельское поселение — входит в Кущёвский район

Омская область
 Кисляковское сельское поселение — входит в Называевский район